Turajew ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Alexandrowitsch Turajew (1868–1920), russischer Ägyptologe und Orientalist
 Wladimir Georgijewitsch Turajew (* 1954), russischer Mathematiker